Pusch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pusch (* 1955), deutscher Fechter
 Andreas Pusch (* 1955), deutscher Forstwissenschaftler
 Bastian Pusch (* 1970), deutscher Musiker, Komponist und Arrangeur
 Botho von Pusch (1834–1904), deutscher Verwaltungsjurist
 Dirk Pusch (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Edgar B. Pusch (1946–2023), deutscher Ägyptologe
 Friederike Pusch (1905–1980), deutsche Psychiaterin
 Georg Gottlieb Pusch (1790–1846), deutsch-polnischer Geologe
 Gerhard Pusch (1940–2021), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Hanns Ulrich Pusch (1917–1984), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Pusch (* 1943), österreichischer Politikberater
 Hans Apel-Pusch (1862–1921), deutscher Generalmajor
 Harald Pusch (* 1946), deutscher Science-Fiction-Herausgeber, -Übersetzer und -Autor
 Hermann Pusch (1865–1936), Gymnasialprofessor und Heimatforscher
 Klaus Werner Pusch (* 1949), deutscher Jazzmusiker
 Kolja Pusch (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Luise F. Pusch (* 1944), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Lukas Pusch (* 1970), österreichischer Künstler
 Marianus Pusch (1687–1746), römisch-katholischer Geistlicher
 Max Meinicke-Pusch (1905–1994), deutscher Politiker (FDP, CDU)

 Peter Pusch (1951–2020), deutscher Heimatforscher und Verleger
 Rainer Pusch (* 1954), deutscher Jazzmusiker
 Richard Pusch (1912–1998), deutscher Maler und Grafiker
 Stephan Pusch (* 1968), deutscher Politiker (CDU)
 Werner Pusch (1913–1988), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdB

Siehe auch:
 Pusch Ridge, Berg in Arizona
 Stiftung Pusch, Schweizer Stiftung zum Umweltschutz
 Push
 Busch